Berruyer je priimek več oseb:
 Isaac-Joseph Berruyer, francoski jezuit in zgodovinar
 Jean Berruyer, francoski general